(82) Alkmene es un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides descubierto por Karl Theodor Robert Luther el 27 de noviembre de 1864 desde el observatorio de Düsseldorf-Bilk, Alemania.
Está nombrado por Alcmena, un personaje de la mitología griega.

Características orbitales 
Alkmene orbita a una distancia media del Sol de 2,766 ua, pudiendo alejarse hasta 3,37 ua. Tiene una excentricidad de 0,2186 y una inclinación orbital de 2,829°. Emplea en completar una órbita alrededor del Sol 1680 días.

Véase también 
 Lista de asteroides del (1) al (100)
 Cuerpo menor del sistema solar

Referencias

Enlaces externos 
 

Asteroides del cinturón principal
Objetos astronómicos descubiertos por Robert Luther
Objetos astronómicos descubiertos desde el Observatorio de Düsseldorf-Bilk
Objetos astronómicos descubiertos en 1864
Wikiproyecto:Asteroides/Artículos de asteroides